Never Too Late ("mai troppo tardi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Never Too Late – film del 1925 diretto da Forrest Sheldon
Never Too Late – film del 1928 diretto da Jules White
 Never Too Late – film del 1935 diretto da Bernard B. Ray
 Never Too Late (Mai troppo tardi) – film del 1965 diretto da Bud Yorkin
 Never Too Late (Quattro irresistibili brontoloni) – film del 1997 diretto da Giles Walker

Musica 
 Never Too Late – album degli Status Quo del 1981
 Never Too Late – canzone dell'album Tracy di Tracy Spencer del 1987
 Never Too Late – canzone dall'album Enjoy Yourself di Kylie Minogue del 1989
 Never Too Late – canzone dell'album Spooked dei Pretty Maids del 1997
 Never Too Late – canzone dell'album Ethnicity di Yanni del 2003
 Never Too Late – canzone dall'album Rise dei The Answer del 2005
 Never Too Late – singolo dei Three Days Grace del 2007, estratto dall'album One-X